Dogstar oder Dog Star steht für:

 Dog Star, einen Spitznamen für den Stern Sirius
 Dogstar – Hunde im Weltraum (2006–2007), eine australisch-deutsche Zeichentrickserie
 Dogstar (Band) (1991–2002), eine US-amerikanische Rockband